Имя Ираклий II имели следующие правители:
 Ираклий II (626—641) — византийский император с 11 февраля до сентября 641 года.
 Ираклий II (1720—1798) — царь Грузии с 1762 по 1798 годы.